Whetstone hace referencia a:

 Whetstone (Arizona), Estados Unidos
 Whetstone (benchmark)
 Whetstone (Leicestershire), Inglaterra
 Whetstone (Londres), Inglaterra